Royal Palace kan syfta på:

 Royal Palace (opera) – en opera i en akt med musik av Kurt Weill och libretto av Yvan Goll från 1927
 Royal Palace Sprint – ett sprintlopp i Gamla stan i Stockholm